Сугурбаев:
 Сугурбаев, Булат Булатович — посол Казахстана в Малайзии.
 Далелхан Сугурбаев — восточно-туркестанский государственный деятель.
 Сугурбаев, Султанбек Шойнбаевич — аким города Туркестан (1993—1997)
 Сугурбаев, Фатхан Далельханович () — губернатор Или-Казахского автономного округа (ноябрь 1954 — июнь 1955), сын Далелхана Сугурбаева